Na Inglaterra
 Falmouth, cidade da Cornualha

Na América Central
 Falmouth (Jamaica)
 Falmouth (Antígua e Barbuda)

Nos Estados Unidos
 Falmouth (Kentucky)
 Falmouth (Virgínia)
 Falmouth (Indiana)
 Falmouth (Maine)
 Falmouth (Massachusetts)

No Canadá
 Falmouth (Nova Escócia)

Desambiguações de topônimos